Heinrich August Töpfer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich August Töpfer (Theologe) (1696–1753), deutscher Theologe 
 Heinrich August Töpfer (Mathematiker) (1758–1833), deutscher Mathematiker